Oleg Vassiliev (1931-2013), artiste russe
 Oleg Vassiliev (1959-), patineur artistique russe

Voir aussi 
 Vassiliev